West-Europa
 Iberisch Schiereiland (Grieks: Ibèria, Romeins: Hispania), schiereiland in Zuidwest-Europa, waarop Spanje en Portugal zich bevinden
 Iberia Líneas Aéreas de España, Spaanse luchtvaartmaatschappij 
 Iberia (Albéniz), het magnum opus van componist Isaac Albéniz

Kaukasus
 Koninkrijk Iberië (Latijns: Hiberia of Iberia), benaming voor gebied in de vroege middeleeuwen (302 v.Chr. – 580) dat min of meer overeenkwam met het huidige Georgië
Vorstendom Iberië, ca. 588-888
Thema Iberië, een Byzantijns thema gelegen aan de westkant van de Kaukasus tussen 1022 en 1074

diversen

 Iberia (Missouri), plaats in de VS